Досжан, Дукенбай (1942—2013) — казахский писатель.
 Досжан, Сауле Магазбеккызы (род. 1959) — поэтесса, писатель, заслуженный деятель Казахстана.

См. также 
 Досжанов